Joachim Louis Napoléon Murat,  prince Murat, est un résistant français né le  à Neuilly-sur-Seine et mort le  à Lingé, près de l’étang de La Gabrière-Lingé   (Indre), fils de Joachim Napoléon Michel Murat (1885-1938),  prince Murat, et de sa femme Louise Plantié.

Biographie 

Sous-lieutenant FFI de la , il se fait appeler Joachim au sein de l'ORA et sert comme agent de liaison du colonel Raymond Chomel avec le maquis Carol. En 1943, il aide son cousin Louis Napoléon à rejoindre la Résistance.

Le , il est tué par une patrouille allemande de la division Das Reich près de l'étang de la Gabrière (commune de Lingé) en compagnie de l'aspirant Olivier Paquin, dit Luc.

Son pistolet est par la suite retrouvé à Saint-Michel-en-Brenne.

Mariage et descendance 

Il a épousé à Marseille civ. le  et rel. le  Nicole Véra Claire Hélène Maurice Pastré (Paris, 15 décembre 1921 - Saint-Germain-en-Laye, 12 janvier 1982), fille de Jean André Hubert,  comte romain Pastré (Marseille, 2 décembre 1888 - Paris, 29 juin 1960) et de sa femme (Marseille, 14 mai 1918) Marie Louise Double de Saint-Lambert (Marseille, 9 décembre 1891 - Marseille, 8 août 1974). D’où trois enfants : 
 Caroline Marie Louise Véra Cécile Murat (Antibes, ), Pupille de la Nation, mariée en premières noces à Paris civ. le 18 et rél. le 28 décembre 1962 (div. Paris, 16 mai 1967) avec Yves Jean Marie, comte de Parcevaux (Buenos Aires, 10 août 1936) et mariée en deuxièmes noces à Berlin-Ouest le 26 octobre 1967 avec Miklós Tamas Andras Albert György Maria Klobusiczky de Klobusicz et de Zetéy (Budapest, 7 février 1946) ;
 Madeleine Marie (Malcy) Annonciade Murat (Neuilly, 13 mars 1942 - Longpont-sur-Orge, 8 octobre 1990), Pupille de la Nation, sans alliance et sans postérité; 
 Joachim Louis Napoléon Murat (né posthume à Boulogne-Billancourt le ), Pupille de la Nation,  Murat, actuel chef de la famille Murat, marié avec postérité.

Bibliographie 
 Les Chemins de la Mémoire de l'Indre
 Irène Bourbonnais, Lingé : une journée pas comme les autres... la mort du prince Murat et d'Olivier Paquin à La Gabrière, le , , Au fil du temps, ,  .

Références

Liens externes 
 
 
 

Naissance à Neuilly-sur-Seine
Naissance en janvier 1920
Décès en juillet 1944
Résistant français
Militaire français mort lors de la Seconde Guerre mondiale
Joachim 1920
Prince Murat
Décès à 24 ans
Naissance dans le département de la Seine
Décès dans l'Indre
Prince de Pontecorvo